La Scarpa

Achternaam 
 Carlo Scarpa
 Gregory Scarpa
 Joseph "Joe" (Luke) Scarpa
 Massimo Scarpa